Нова Бистрица може бити:

 Нова Бистрица (Чешка), град у округу Јиндрихув Храдец, Јужночешки крај, Чешка Република
 Нова Бистрица (Чадца), насељено мјесто у округу Чадца, Жилински крај, Словачка Република